Яунолайне — населённый пункт в Олайнском крае Латвии
 Яунолайне — железнодорожная станция в Латвии